Tatischwili oder Tatishvili ist der Familienname der folgenden Personen:

 Anna Tatischwili (* 1990), georgische Tennisspielerin
 Nodiko Tatischwili (* 1986), georgischer Popsänger
 Nugzar Tatishvili, georgischer Anwalt